Tenisový turnaj ATP Brisbane International 2009 se konal ve dnech 4. - 11. ledna v australském Brisbane na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 484,750 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Brisbane International
 Brisbane International 2009 - ženy

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránka turnaje

Brisbane International
ATP World Tour 2009
Tenis v Austrálii v roce 2009